Змеевик () — род многолетних травянистых растений семейства .

Ботаническое описание

Распространение 
Виды рода встречаются в арктических и умеренных областях Европы, Азии и Северной Америки.

Таксономия 
Род Змеевик иногда включается либо в род , либо в род .

Синонимы 
 
 
 
  []

Виды 
Род Змеевик включает около 50 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гречишные
Флора Евразии
Флора Северной Америки